Lincoln Township kan vara följande platser i USA:

Indiana 
 Lincoln Township, Hendricks County, Indiana
 Lincoln Township, LaPorte County, Indiana
 Lincoln Township, Newton County, Indiana
 Lincoln Township, St. Joseph County, Indiana
 Lincoln Township, White County, Indiana

Michigan
 Lincoln Charter Township, Michigan i Berrien County
 Lincoln Township, Arenac County, Michigan
 Lincoln Township, Clare County, Michigan
 Lincoln Township, Huron County, Michigan
 Lincoln Township, Isabella County, Michigan
 Lincoln Township, Midland County, Michigan
 Lincoln Township, Newaygo County, Michigan
 Lincoln Township, Osceola County, Michigan

Minnesota
 Lincoln Township, Blue Earth County, Minnesota
 Lincoln Township, Marshall County, Minnesota

Pennsylvania
 Lincoln Township, Bedford County, Pennsylvania
 Lincoln Township, Huntingdon County, Pennsylvania
 Lincoln Township, Somerset County, Pennsylvania